

Sciences et techniques 
 En hydrographie, une chute d'eau est l'écoulement aérien, vertical ou le long d'une paroi très pentue, d'un cours d'eau.
 En géologie et en planétologie, une « chute » est une météorite que l'on a vu tomber et que l'on a retrouvée peu après sa chute, par opposition à celles que l'on a découvertes par hasard et que l'on appelle des « trouvailles ».
 En physique, une chute libre est le mouvement, dans le vide, d'un objet uniquement soumis à la pesanteur. Par extension, on appelle aussi chute libre la chute d'un objet dans l'atmosphère, les forces autres que le poids étant souvent négligeables.

Sciences humaines et sociales 
 En architecture, une chute est un type d'ornement.
 En histoire, la chute est le déclin d'une civilisation. Exemple « chute de l'Empire romain ».
 En rhétorique, la chute est la fin d'une histoire, la conclusion d'un récit.

Culture et société 
 Une chute désigne le mouvement involontaire vers le sol du corps d'une personne.
 Dans les arts martiaux, les chutes sont des techniques consistant à tomber en évitant les blessures.
 En capoeira, la chute désigne un coup de pied similaire à un shoot dans un ballon.
 Sur un voilier la chute d'une voile est son côté libre.
 Dans le domaine militaire, la chute d'une ville ou d'une place forte est sa reddition et/ou sa mise à sac à la suite d'un siège, d'une attaque.
 Dans la tradition chrétienne, la Chute désigne, dans la Bible, l'expulsion d'Adam et Ève hors du jardin d'Éden, après qu'ils eurent désobéi à Dieu. Cette faute morale et cette punition ont, selon la Bible, entraîné tous les malheurs de l'humanité souffrante. Au-delà de la référence biblique, la Chute est, dans le langage moral occidental, une souillure, une déchéance, et désigne une défaillance morale d'une particulière gravité.
 Dans les jeux de cartes comme le Bridge, la chute signifie l'échec d'un contrat (contrat : promesse de réaliser un certain nombre de levées).

Titres d'œuvres

Littérature 
 La Chute est un roman d'Albert Camus, publié en 1956.
 La Chute dans le temps, œuvre de Cioran (1954).
 La Chute d'A.. récit de Friedrich Dürrenmatt publié en 1971.
 La Chute (The Fall), un roman de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, publié en 2010, et faisant suite à La Lignée.

Bande dessinée 
 Chute est le titre du quatrième tome de la série de bande dessinée Rouge de Chine.
 Chute est une bande dessinée.

Cinéma 
 La Chute (La Caída), est un film argentin réalisé par Leopoldo Torre Nilsson, sorti en 1959.
 La Chute, est un court-métrage français réalisé par Patrice Leconte, sorti en 1963.
 La Chute () est un film allemand sorti en 2004 évoquant les derniers jours de la vie de Hitler.
 La Chute est un court métrage d'animation de Paul Dopff, sorti en 1972.

Télévision 
 La Chute (Rivalen am Abgrund), téléfilm allemand réalisé par Michael Steinke, diffusé en 1996.
 Chute (Fall), épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2017.

Patronyme 

 Chaloner Chute est un homme politique anglais du  siècle ;
 Verne Chute est un écrivain américain de littérature policière, de science-fiction et de western.

Hydronyme 

 La rivière La Chute est une rivière de l'État de New York, aux États-Unis.
 La rivière de Chute est une rivière de l'État du Maine, aux États-Unis.
 
 Le lac à la Chute, plan d'eau douce du bassin versant de la rivière à la Chute (affluent de la rivière Sautauriski), au Canada..

Toponyme 

 Little Chute et Grand Chute, villages américains situés dans le comté d'Outagamie dans l’État du Wisconsin.